Di Girolamo ist der Familienname folgender Personen:

 Mariana di Girolamo (* 1990), chilenische Schauspielerin
 Nicola Di Girolamo (* 1960), italienischer Politiker

Siehe auch:
 Girolamo
 De Girolamo